Muthspiel ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Muthspiel (1914–1966), österreichische Malerin
 Christian Muthspiel (* 1962), österreichischer Musiker (Dirigent, Posaunist, Komponist)
 Gerhard Muthspiel (* 1958), österreichischer Musiker (Kontrabassist)
 Kurt Muthspiel (1931–2001), österreichischer Chorerzieher und Komponist
 Wolfgang Muthspiel (* 1965), österreichischer Jazzmusiker (Gitarrist)